Cesare Patrone – ingegnere e funzionario italiano
 Sandy Patrone – giocatore di baseball dominicano con cittadinanza italiana